probleemwijk, woonwijk met infrastructurele en maatschappelijke problemen.
Probleemwijken (televisieprogramma), televisieprogramma van SBS6 in 2005.